Николаева, Ольга: Николаева, Ольга Викторовна (род. 1972) — российская волейболистка.
 Николаева, Ольга Николаевна (1839—1881) — русская балерина и драматическая актриса.